Arvydas Pocius ist der Name folgender Personen:

* Arvydas Pocius (Offizier) (* 1957), litauischer Generalleutnant und Diplomat
 Arvydas Pocius (Jurist) (* 1958), litauischer Jurist